Le Club sportif avionnais (ou CS Avion) est un club français de football fondé en 1922 et basé à Avion. Le club évolue cette saison en Régional 1 ().

Le CS Avion a été élu meilleur club jeune amateur pour la saison 2005/06 par la Fédération française de football.

Le club organise entre Noël et le Nouvel An le superball de l'Artois, le plus grand tournoi en salle du Nord de la France, avec ses 120 équipes soit 1200 jeunes de la catégorie débutant à moins de 13 ans.

Palmarès 
Champion de DH du Nord : 1958, 2000

Entraîneurs 
 1956-1961 :  Elias Melul
 1991-???? :  David Robitail
 2004-2005 :  Darko Janacković
 2005-2006 :  David Robitail
 2006-2008 :  Chérif Oudjani
2008-2009 :  Reynald Dabrowski
2009-2010 :  Reynald Dabrowski
 ????-2011 :  Eric Zéni
 2011-2013 :  David Robitail
 2013-2015 :  Daniel Krawczyk
 2014-2017 :  Mimoun Zeggai
 2017 :  David Robitail

Joueurs emblématiques
 Théodore Szkudlapski (dit Théo) joua en amateur à l'Avionnais avant de commencer sa carrière.
 Lazare Gianessi, international français, fut formé à l'Avionnais.
 Olivier Bogaczyk
 Lalaina Nomenjanahary, international malgache actuellement au Paris Football Club et passé notamment par le club du RC Lens.
 Mounir Chouiar
 Pierrick Capelle actuel joueur du Angers sporting club de l'Ouest et a joué notamment à Clermont Foot 63
 Frédéric Gaillard

Bilan saison par saison

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel du club
  La fiche du club sur le site footballenfrance.fr
  La fiche du club sur le site les-sports.info

Avion
Avion
Avion
Communaupole